Příjmení Klanica nosí více významných osobností:

 Martin Klanica (* 1969) – ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce
 Nikola Klanicová (* 1973) – česká spisovatelka a kaligrafka
 Zdeněk Klanica (1938–2014) – český archeolog a politik